Le  d'Afrique de volley-ball masculin s'est déroulé du 31 juillet au 6 août 2003 au Caire, Égypte. Il a mis aux prises les huit meilleures équipes continentales.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Tour final

Classement 7-8

Classement 5-6

Classement 1-4

Classement final

Vainqueur

Distinctions individuelles 
Meilleur marqueur :  Nourredine Hfaiedh
Meilleur attaquant :  Hamdy El-Safy
Meilleur contreur :  Jean-Patrice Ndaki Mboulet
Meilleur serveur :  Guy-Roger Nanga
Meilleur réceptionneur :  Wael Alaydy
Meilleur passeur :  Ghazi Guidara
Meilleur libero:  Hassan Dif

Articles connexes

Liens externes 
  Page de la compétition sur le site de la Coupe du monde 2003

2003
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2003
Afrique masculin 2003
Championnat Afrique Volley-ball masculin
Afrique masculin
Championnat Afrique Volley-ball masculin
Championnat Afrique Volley-ball masculin